Asabellides siberica är en ringmaskart som först beskrevs av Wiren 1883.  Asabellides siberica ingår i släktet Asabellides och familjen Ampharetidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
siberica